Samuel puede referirse a:

Autores de nombres botánicos 
 Samuel - Geoffrey Samuel, 1898-
 J.Samuel - Jacques Samuel, fl. 2002
 M.R.Samuel - Mary Rosabella Samuel, fl. 2004

Otros 
 Adriana Samuel, 1966, voleibolista de Brasil.
 Arthur Samuel, informático.
 Asante Samuel, jugador de fútbol americano.
 Gene Samuel, 1961, ciclista de Trinidad y Tobago.
 Herbert Samuel,  vizconde, administrador de Palestina bajo el Mandato del RU, 1920–1925.
 Walter Samuel, futbolista argentino.